Seznam divizij z zaporedno številko 55.

Seznam 
 Pehotne
 55. (zahodnolančesterska) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 55. pehotna divizija »Savona«
 55. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi